Александр Ашотович Наси́бов () — советский писатель и сценарист.

Биография 
В 1931 году окончил школу. Печатался с 1940 года.

Во время Великой Отечественной войны служил военкомом зенитно-артиллерийской батареи Бакинской ПВО, замполитом отдельной станции орудийной наводки, с 1943 — заместителем редактора газеты «Зенитчик» 88-й дивизии ПВО.

В 1953 году вышла первая книга — «Авария Джорджа Гарриса». Член Союза писателей с 1954 года.

Автор ряда остросюжетных приключенческих повестей и романов, сценариев кинофильмов.

Творчество 
Основные темы произведений А. А. Насибова — события минувшей войны, деятельность советских разведчиков, борьба с фашизмом, секретными службами Германии, в частности — со шпионами и подводными диверсантами—человекоторпедами.

Избранная библиография 
 1959 — «Тайник на Эльбе»'
 1958 — «Неуловимые»
 1964 — «Безумцы»
 1966 — «Возмездие»
 1966 — «Рифы»
 1975 — «Долгий путь в лабиринте»
 1978 — «За оборону Кавказа»
 1985 — «Атолл „Морская звезда“»
 «Авария Джорджа Гарриса»
 «Человек вернулся»

Сценарии 
  — Тайник на Эльбе / Geheimarchiv an der Elbe (киностудия «ДЕФА» ГДР), реж. Курт Юнг-Альзен
  — Эксперимент доктора Абста (по книге «Безумцы») // киностудия им. Довженко, реж. А. Г. Тимонишин
  — Долгий путь в лабиринте // Одесская киностудия, реж. В. Н. Левин

Премии 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1974)
 Премия КГБ СССР

Примечания

Литература 
 

Члены Союза писателей СССР
Авторы приключенческой литературы
Авторы детективной прозы